Сендулешть () — комуна в Румунії, у повіті Клуж.
 Сендулешть () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Сендулешть.
 Сендулешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Котмяна.